Борис Николаевич Григорьев:
 Григорьев, Борис Николаевич (1927—1994) — Герой Социалистического Труда, строитель.
 Григорьев, Борис Николаевич (род. 1942) — писатель, полковник СВР в отставке.